San Agustín eller San Agustin kan syfta på:

 San Agustín – spanska för Sankt Augustinus, se Augustinus
 St. Augustine, Florida (grundad som "San Agustín" år 1565)

Geografi

Argentina 

 San Agustín de Valle Fértil, kommunhuvudort, San Juan, 
 San Agustín, Córdoba – kommunhuvudort i Departamento de Calamuchita, Córdoba, 
 San Agustín, Salta, ort,

Colombia 

 San Agustín (kommun), Colombia, 
 San Agustín, Colombia,

Guatemala 

 Municipio de San Agustín Acasaguastlán – kommun i departementet Departamento de El Progreso
 San Agustín Acasaguastlán (kommunhuvudort), Departamento de El Progreso,

Honduras 

 San Agustín (kommun), Honduras, 
 San Agustín, Copán, 
 San Agustín, Choluteca,

Mexiko 

 San Agustín Huixaxtla, ort, Puebla, Atlixco, 
 San Agustín Chayuco, Oaxaca, 
 San Agustín, Catazajá, 
 San Agustín, Texcaltitlán, 
 San Agustín, Yucatán, Tekax, 
 San Agustín, San Ignacio, 
 San Agustín, Guadalcázar, 
 San Agustín, San Diego de la Unión, 
 San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 San Agustín, Villa de Arriaga, 
 San Agustín, Victoria, 
 San Agustín, Tacámbaro, 
 San Agustín, Camarón de Tejeda, 
 San Agustín, Salto de Agua, 
 San Agustín, San Luis de la Paz, 
 San Agustín, Campeche, Palizada, 
 San Agustín, Texcoco, 
 San Agustín, Santa María Chilchotla, 
 San Agustín, Sitalá, 
 San Agustín, Guerrero, Zapotitlán Tablas, 
 San Agustín Tlaxiaca, , 
 San Agustín del Pulque, ort, Michoacán de Ocampo, Cuitzeo,

Spanien 

 San Agustín del Guadalix (kommun i Spanien), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Agustín de Guadalix, ort, Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Agustín (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 San Agustín, Aragonien, ort, Aragonien, Provincia de Teruel, 
 San Agustín, Gran Canaria – en turistort på Gran Canaria,

Se även
Saint Augustine